

BA 
BA combinaison des lettres B et A ; BA est aussi un code, un sigle, une abréviation, etc. pouvant faire référence à :
 Bosnie-Herzégovine,
 .ba, selon la liste des domaines nationaux de premier niveau,
 selon la norme ISO 3166-1, code alpha-2,
 Bahreïn, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2,
 Bahia, un État du Brésil,
 Province de Badajoz, selon la norme ISO 3166-2:ES espagnole,
 Gouvernorat d'Al Bayda', selon la norme ISO 3166-2:YE des subdivisions du Yémen,
 Bordeaux-Aéronautique, bureau d'études pour la construction aéronautique français.
 AMD-BA (Breguet Aviation), constructeur aéronautique français.
 
 British Association (for the Advancement of Science)
 bashkir, selon la norme des codes de langue ISO 639,
 bande-annonce
 base aérienne
 Blanc-Argent, une compagnie de chemin de fer
 bonne action, dans la tradition du scoutisme
 Bulletin d'analyse
 Business angel
 B-A BA, une méthode d'apprentissage de la lecture
 BA, , en français Aide au freinage d'urgence (AFU), un système électronique de sécurité sur les automobiles,
 Baccalauréat universitaire ès lettres, grade universitaire (Bachelor of Arts)
 BA, une marque de produit laitier du groupe français Lactalis
 Buenos Aires, capitale de l'Argentine 
 BA 13 (aussi orthographié BA13), modèle le plus ancien, le plus connu et le plus utilisé de plaque de plâtre ; son nom est une référence à certaines de ses caractéristiques : « BA » pour ses bords longitudinaux amincis (afin de faciliter le traitement des joints) et « 13 », son épaisseur en millimètres.

B.A. 
B.A. peut faire référence à :
 Baccalauréat universitaire ès lettres, grade universitaire (Bachelor of Arts)
 Béton armé
 B. A. Baracus (Barracuda), personnage de la série télévisée L'Agence tous risques (The A-Team) incarné par Mister T.
 Bonne action dans le jargon scout

Ba 
Ba peut faire référence à :
 ,
 baryum, le symbole de l'élément chimique dans le tableau périodique des éléments,
 Bâ, un concept religieux de l'ancienne Égypte,
 Ba, une rivière de la province du Shaanxi en République populaire de Chine,
 Ba, un ancien État de l'est du Sichuan en Chine,
 Ba, une rivière de l'île Viti Levu aux Fidji,
 Ba, une ville de l'île Viti Levu aux Fidji,
 Ba, une province des Fidji,
 Ba, une tribu de la commune de Houaïlou en Nouvelle-Calédonie,
 Ba, un village de Serbie situé dans la municipalité de Ljig,
 Ba, une commune du Burkina Faso dans le département de Djibasso,
 Ba, un prénom vietnamien masculin,
 Ba, une habitation des nomades du plateau tibétain,
 Ba (mollusque), un genre de gastéropodes de la sous-famille des Charopinae

Autres sens 
 BA, en hexadécimal, représente le nombre 186 en décimal
 0xBA, symbole pour l'indicateur ordinal « º » (norme ISO/CEI 8859-1)

Autres graphèmes 
Dans d'autres systèmes d'écriture, certains graphèmes se transcrivent par « ba » dans l'alphabet latin :
 Cyrillique : ба
 Guèze : ባ
 Grec : βα
 Hangûl : 바
 Japonais : kana ば et バ
 Chinois : le sinogramme 八 (Hànzì:八)

Code de langue